Diese Liste der Studentenverbindungen in Würzburg verzeichnet die Korporationen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.

Aktive Studentenverbindungen 
Angegeben sind der Name (ohne auf Würzburg hinweisende Zusätze), die Farben, die Fuchsenfarben, die Mützenfarbe und die Zugehörigkeit zu einem Korporationsverband. Des Weiteren sind Hinweise zur Ausrichtung und zur Stellung zur Mensur angeführt.

d' = dunkel; h' = hell; f.f. = farbenführend, wenn nicht angegeben = farbentragend; v.u. = von unten gelesen

Suspendierte und erloschene Verbindungen 

o.P. = ohne Perkussion

Siehe auch 
 Würzburger Senioren-Convent
 Waffenring

Abkürzungen (Verbände) 
 ATB – Akademischer Turnbund
 BdSt – Bund deutscher Studenten
 BC – Burschenbunds-Convent
 BJA – Bund Jüdischer Akademiker
 CC – Coburger Convent
 CV – Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen
 DB – Deutsche Burschenschaft
 DS – Deutsche Sängerschaft
 KC – Kartell-Convent
 KJV – Kartell Jüdischer Verbindungen
 KSCV – Kösener Senioren-Convents-Verband
 KV – Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine
 RKDB – Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften
 SB – Schwarzburgbund
 SV – Sondershäuser Verband
 UV – Unitas-Verband
 VVDSt – Verband der Vereine Deutscher Studenten
 VKSt – Verband Katholischer Studentinnenvereine
 WJSC – Wernigeroder Jagdkorporationen Senioren-Convent

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 113–118.
 Rolf-Joachim Baum et al. (Hrsg.): Studentenschaft und Korporationswesen an der Universität Würzburg 1582–1982. Würzburg 1982.
 Walter M Brod: Die Anfänge des studentischen Verbindungswesens an der Universität Würzburg. Würzburger General-Anzeiger. Akademische Beilage Nr. 1 vom 21. Januar 1933; neu bearbeitet auch in: Universitäts-Stiftungsfest 1979. Hrsg. vom Intercorporativen Convent Würzburger Studentenverbindungen an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg und dem Würzburger Waffenring, Würzburg 1979, S. 7–11.
 Michaela Neubert und Matthias Stickler: Der Jahreskalender 2016 der Deutschen Gesellschaft für Hochschulkunde (DGfH) mit dem thematischen Schwerpunkt „Das paritätische und jüdische Verbindungswesen“. In: Einst und jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung e.V., Band 61
 E. H. Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig 1924/25.

Einzelnachweise 

Wurzburg
!